Advanced Simulation and Computing Program – program rządu USA rozwoju technologii superkomputerów na potrzeby armii
 Adoratorki Krwi Chrystusa (łac. Adoratrices Sanguinis Christi) – żeńskie zgromadzenie zakonne
 System kontroli trakcji – system związany z bezpieczeństwem pojazdów